Mauco steht für:

 Bas-Mauco, französische Gemeinde im Département Landes
 Haut-Mauco, französische Gemeinde im Département Landes